Porus kan syfta på:
 Purus – en fornindisk kung, se Poros (furste) 
 Porus (mytologi) – en gud i grekisk och/eller romersk mytologi

Geografi

Jamaica 

 Porus (ort), Parish of Manchester,